Láng Géza (1916–1980) agrármérnök, az MTA tagja
 Láng Géza (1925–1989) gépészmérnök
 Láng Géza (1978) jogász, politikus, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára